«Dark Connection» — третій студійний альбом фінського павер-метал-гурту Beast In Black. Альбом вийшов 29 жовтня 2021.

Список композицій

Учасники запису 
Антон Кабанен — гітари, задній вокал
Яніс Пападопулос — вокал
Каспері Хейккінен — гітари
Мате Молнар — бас-гітара
Атте Палокангас — ударні

Чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 
 Metallum Archives 

Альбоми Beast In Black
Альбоми Nuclear Blast
Альбоми фінських виконавців
Альбоми павер-металу
Англомовні музичні альбоми